Оккупацио́нная ма́рка:

 Почтовая марка оккупированной территории — см. Оккупация.
 Оккупационная рейхсмарка 1939—1945 годов — денежная единица Третьего рейха для оккупированных территорий.
 Марка Союзного военного командования — денежные знаки, выпускавшиеся оккупационными властями в Германии в 1944—1948 годах.